AMFR steht als Abkürzung für:
 Amplitude Modulation Following Responses, Verfahren in der objektiven Audiometrie
 Autocrine motility factor receptor, menschliches Gen

AMFR